Conobathra är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Edward Meyrick 1886. Conobathra ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mott
Conobathra